Gephyroberyx är ett släkte av fiskar. Gephyroberyx ingår i familjen Trachichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Beryxartade fiskar
Gephyroberyx